Катаянокка (район) — район Гельсінкі
 Катаянокка (канал) — канал, що відокремлю півострів Гельсінкі від мису Катаянокка
 Катаянокка (аеропорт) — колишній аеропорт Гельсінкі